'Round Midnight (Thelonious Monk), jazzstandard van Thelonious Monk
'Round Midnight (Moongarden), muziekalbum van Moongarden
'Round Midnight (film), film van Bertrand Tavernier

Ook
Around midnight, studioalbum van Beequeen